Allsvenskan (1995) była 71. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 9 kwietnia, a zakończyła się 28 października. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast zespoły z miejsc 11–12 zagrały w barażach. Tytuł obroniła drużyna IFK Göteborg. Tytuł króla strzelców zdobył Niklas Skoog, który w barwach Västra Frölunda strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Allsvenskan 
 GAIS – IFK Norrköping 1–1, 0–1 (1–2)
 Gefle IF – Östers IF 0–1, 0–3 (0–4)

Zespoły IFK Norrköping i Östers IF zagrały w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1995 w Szwecji